Hauserberg ist der Name folgender Orte:

  Hauserberg (Gemeinde Piesendorf), Ortsteil von Piesendorf, Bezirk Zell am See, Land Salzburg
  Hauserberg (Gemeinde Haus), Ortsteil von Haus, Bezirk Liezen, Steiermark